Чёрные усачи () — род жуков-усачей из подсемейства ламиин. Довольно крупный по численности видов род жуков-усачей, в котором описано около 150 видов. В данном списке представлена большая часть видов, но не все.

Таксономия 
 Подрод: 
 Вид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Вид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Подрод: 
 Вид: 
 Подрод: 
 Вид:

Примечания 

M